Mizar je lahko
 poklic ali strokovna izobrazba osebe, ki izdeluje predmete in opremo iz lesa;
 Mizar (Zeta Ursae Majoris), srednja zvezda ojesa Velikega voza v ozvezdju Velikega medveda;
 Mizar, makedonska glasbena (rokovska) skupina s pravoslavnim navdihom ustanovljena v 80-tih letih prejšnjega stoletja.